Джейсон Ясперс — канадський хокеїст.
 Карл Ясперс — німецький філософ і психіатр, один з творців екзистенціалізму, доктор медицини, доктор психології, професор психології, професор філософії Гейдельберзького і Базельського університетів.

Також 
 астероїд 48435 Ясперс
Прізвища